UEFA Europska liga 2020./21. je 50. sezona drugoga nogometnog turnira u Europi, Europske lige i 12. sezona od kad je ime Kup UEFA promijenjeno u UEFA Europska liga.

Kao i uobičajeno, pobjednik ovosezonske Europske lige odlazi u sljedeću Ligu prvaka. Također će igrati protiv pobjednika ovosezonske Lige prvaka u Superkupu.

Finale ovosezonske Europske lige odigrano je 26. svibnja 2021. na Stadionu Miejski u poljskom gradu Gdanjsku.

Grupna faza

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Drugi dio natjecanja

Šesnaestina finala 
Ždrijeb za šesnaestinu finala održan je 14. prosinca 2020. godine u 13:00 po srednjoeuropskom vremenu.  Prve utakmice odigrane su 18. veljače 2021. godine, a uzvratne utakmice 24. i 25. veljače 2021. godine.

Osmina finala 
Ždrijeb za osminu finala održan je 26. veljače 2021. godine u 13:00 po srednjoeuropskom vremenu. Prve utakmice odigrane su 11. ožujka 2021. godine, a uzvratne utakmice 18. ožujka 2021. godine.

Četvrtfinale 
Ždrijeb za četvrtfinale održan je 19. ožujka 2021. godine u 13:00 po srednjoeuropskom vremenu. Prve utakmice odigrane su 8. travnja 2021., a uzvratne 15. travnja 2021. godine.

Polufinale 
Ždrijeb za polufinale održan je 19. ožujka 2021. godine u 13:00 po srednjoeuropskom vremenu, nakon četvrtfinalnoga ždrijeba. Prve utakmice bit će odigrane 29. travnja 2021. godine, a uzvratne utakmice 6. svibnja 2021. godine.

Finale 
Završnica se odigrala 26. svibnja 2021. godine na Stadionu Miejski u Gdanjsku. Ždrijeb za završnicu održan je 19. ožujka 2021. godine, nakon četvrtfinalnog i polufinalnog ždrijeba, kako bi se odredila "domaća momčad" zbog administrativnih razloga.

Statistike 
Statistike ne uključuju kvalifikacijska kola i doigravanja.

Strijelci 

Izvor:

Asistenti 

Izvor:

Izvori

Vanjske poveznice 
 UEFA Europska liga (službena stranica)
 Raspored i rezultati, UEFA

Sezone UEFA Europske lige